Çitli steht für:

 Çitli (Düziçi), Ort in Düziçi, Provinz Osmaniye, Türkei
 Çitli (Gümüşhacıköy), Ort in Gümüşhacıköy, Provinz Amasya, Türkei
 Çitli (İnegöl), Ort in İnegöl, Provinz Bursa, Türkei
 Çitli (Mecitözü), Dorf im Bezirk Mecitözü der türkischen Provinz Çorum.